

Персоналії 
 Вільям Гоуп Годжсон (15 листопада 1877 — 19 квітня 1918) — англійський письменник-фантаст.
 Джеффрі Годжсон — американський економіст.
 Коді Годжсон — канадський хокеїст.
 Рой Годжсон (Roy Hodgson, 9 серпня 1947 року) — англійський футболіст, захисник.
 Браян Гоутон Годжсон — англійський сходознавець та натураліст.

Інше 
 2888 Годжсон (2888 Hodgson) — астероїд головного поясу.